Mužská čtyřhra I. ČLTK Prague Open 2022 probíhala v první polovině května 2022. Do deblové soutěže pražského tenisového challengeru hraného na štvanické antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl  australsko-ukrajinský pár Marc Polmans a Serhij Stachovskyj, jehož členové do turnaje nezasáhli. Stachovskyj ukončil kariéru v lednu 2022.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Portugalců Nuno Borges a Francisco Cabral, který ve finále zdolal českou dvojici startující na divokou kartu  Andrew Paulson a Adam Pavlásek. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5], v němž Češi ztratili vedení [4–1]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 80 bodů a získali devátý společný challenger, respektive třetí sezónní. Borges na okruhu ATP Challenger Tour vybojoval devátý deblový titul. Pro Cabrala to bylo desáté takové turnajové vítězství, když vyhrál třetí trofej v řadě. Oba navázali na týden starý triumf z Estoril Open 2022, kde debutovali na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (čtvrtfinále)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (vítězové)
  Nicholas Monroe /  Fernando Romboli (semifinále)

Pavouk 

 ¨

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

I. ČLTK Prague Open 2022